
Molekulska formula -{C8H7NO}- se može odnositi na:

 Oksindol
 Indoksil
 Mandelonitril